Novembre est un mot qui désigne généralement le onzième mois des calendriers grégorien et julien mais il désigne aussi :

Arts et spectacles 
 Novembre, une nouvelle de Gustave Flaubert (1842) ;
 Novembre, un roman de Georges Simenon (1969) ;
 Novembre, un film français écrit et réalisé par Cédric Jimenez (2022).

Entreprise 
 Novembre, une agence de communication basée à Strasbourg.

Pseudonyme 
 Tom Novembre (°1959 - ), un chanteur et acteur français.

Toponyme 
Des noms de voies ou places contiennent ce mois, avec ou sans quantième.

Notes et références

Voir aussi 
 

Homonymie de titre